Флоридский синий рак () — вид пресноводных раков из семейства Cambaridae. Распространён в штате Флорида: в восточной части реки Сент-Джонс и в водоёмах к югу от округов Леви и Мэрион, а также на островах архипелага Флорида-Кис. Для представителей вида характерен насыщенный синий цвет тела, в связи с чем их используют в качестве декоративного аквариумного животного.

Примечания 

Cambaridae
Ракообразные Северной Америки
Животные, описанные в 1884 году
Аквариумные беспозвоночные